Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Zabaleta che ha battuto in finale Bill Behrens 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Joyce (secondo turno)
 Karim Alami (secondo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)

 Mats Wilander (primo turno)
 Scott Draper (primo turno)
 Kris Goossens (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1996